Extraordinary You () ist eine südkoreanische Fernsehserie mit Kim Hye-yoon, Rowoon, Lee Jae-wook, Lee Na-eun, Jung Gun-joo, Kim Young-dae und Lee Tae-ri. Sie besteht aus 32 Episoden und wurde vom 2. Oktober bis zum 21. November 2019 auf MBC ausgestrahlt. Es basiert auf dem Webtoon July Found by Chance, der erstmals im Januar 2018 auf Daum Webtoon veröffentlicht wurde.

Die Serie folgt dem Highschool-Mädchen Eun Dan-oh, das an einer renommierten Akademie studiert. Eines Tages entdeckt sie zufällig, dass die Welt, in der sie lebt, eine Fantasiewelt der Comics ist. Sie und alle anderen sind lediglich Figuren in einem Comic mit dem Titel Secret, alle unter der Gewalt ihres allmächtigen und allwissenden Schriftstellers. Dan-oh ist darin nur Statistin, und schlimmer noch, der Autor hat ihr eine langweilige Rolle gegeben: Sie ist mit ihrem langjährigen Schwarm verlobt, der sie verachtet, und sie hat eine Herzkrankheit und wird voraussichtlich bald sterben.

Dan-oh ist mit diesem Schicksal nicht zufrieden und beschließt, ihr eigenes Schicksal zu schmieden, indem sie die Handlung der Geschichte ändert und ihre eigene wahre Liebe findet. Ihre Hoffnungen, sich von der Kontrolle des Schriftstellers zu befreien, werden stärker als zuvor, als sie unerwartet den namenlosen Studenten „Nummer 13“ trifft. Aber da die Ereignisse um Dan-oh und Nummer 13 allmählich Parallelen zum früheren Buch Neungsohwader Schriftstellerin aufweisen, könnte eine Änderung ihres Schicksals einen Preis haben.

Weblinks 
 Offizieller Webauftritt (koreanisch)
 
 Extraordinary You auf HanCinema (englisch)

Belege 

Fernsehserie der 2010er Jahre
K-Drama
Comedy-Fernsehserie
Fantasy-Fernsehserie
Fernsehserie (Munhwa Broadcasting Corporation)
Comicverfilmung